Mr. Fantasy — дебютный студийный альбом британской рок-группы Traffic, записанный в период с апреля по ноябрь 1967 года и выпущенный в декабре того же года лейблом Island Records в Великобритании. 
В начале 1968 года альбом был выпущен в США лейблом United Artists Records под названием 
Heaven Is in Your Mind, содержание американского издания несколько отличалось от британского. 

Альбом достиг #16 в UK albums chart и позиции 88 в Billboard 200.

Список композиций

Британское издание

Моно бонус-треки с американского CD-издания 2000 года

Американское издание (Heaven Is in Your Mind)
 "Paper Sun" (Capaldi, Winwood) – 3:26
 "Dealer" (Capaldi, Winwood) – 3:13
 "Coloured Rain" (Capaldi, Winwood, Wood) – 2:46
 "Hole in My Shoe" (Mason) – 3:04
 "No Face, No Name, No Number" (Capaldi, Winwood) – 3:38
 "Heaven Is in Your Mind" (Capaldi, Winwood, Wood) – 4:22
 "House for Everyone" (Mason) – 2:05
 "Berkshire Poppies" (Capaldi, Winwood, Wood) – 2:59
 "Giving to You" (Capaldi, Mason, Winwood, Wood) – 4:18 (mono version of the US album has the different UK single mix, with lyrics sung by Winwood)
 "Smiling Phases" (Capaldi, Winwood, Wood) – 2:44
 "Dear Mr. Fantasy" (Capaldi, Winwood, Wood) – 5:33
 "We're a Fade, You Missed This" (Capaldi, Winwood) – :53

Стерео бонус-треки с американского CD-издания 2000 года
 "Utterly Simple" (Mason) – 3:17
 "Hope I Never Find Me There" (Mason) – 2:09
 "Here We Go Round the Mulberry Bush" (Capaldi, Mason, Winwood, Wood) – 2:35
 "Am I What I Was or Am I What I Am" (Capaldi, Winwood, Wood) – 2:32

Участники записи 
 Джим Капальди — ударные, перкуссия, вокал
Дэвид Мэйсон – гитара, меллотрон, ситара, тампура, губная гармоника, перкуссия, бас-гитара на "Dear Mr. Fantasy" и "Dealer", вокал
 Стив Уинвуд — вокал, гитара, клавишные, бас-гитара, перкуссия
 Крис Вуд — флейта, саксофон, клавишные, перкуссия, вокал

Примечания

Дебютные альбомы 1967 года
Альбомы психоделического рока
Альбомы на английском языке
Альбомы Island Records
Альбомы Великобритании
Альбомы прогрессивного рока
Альбомы фолк-рока
Джаз-фьюжн-альбомы